Chatonnay ou Châtonnay (avec un accent circonflexe) peut désigner les toponymes suivants :

Châtonnay (avec accent circonflexe), commune française du département de l'Isère, en région Rhône-Alpes.
 Chatonnay (sans accent), commune française du département du Jura, en région Franche-Comté.